Ня́рья — финская фамилия. Известные носители:

 Нярья, Леонид-Рикхард Иванович (1945—1993) — российский театральный актёр, режиссёр, драматург, заслуженный артист Карельской АССР (1986).
 Нярья, Эйла Эрландовна (род. 1949) — народная артистка Республики Карелия (2000), заслуженная артистка РФ (2008).